Килеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Килеево — село в Бакалинском районе Башкортостана.
 Килеево — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Килеево — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Килеево — село в Балтасинском районе Татарстана.